Entacher ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Entacher (* 1970), österreichische Fußballspielerin
 Edmund Entacher (* 1949), österreichischer Militär, Chef des Generalstabes